Шесть кораблей Королевского флота в разное время назывались HMS Sandwich, либо в часть английского приморского города Сандвич, либо в честь носителей титула, графов Сандвич, в особенности вице-адмирала Эдварда Монтегю и Первого лорда Адмиралтейства, Джона Монтегю. Седьмой корабль был запланирован, но не достроен.

 HMS Sandwich (1679) — 90-пушечный линейный корабль второго ранга, спущен на воду в 1679. Перестроен в 1712, разоружен в 1752. Отправлен на слом в 1770.
 HMS Sandwich (1759) — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга, спущен на воду в 1759. Превращен в плавучую батарею в 1780, переведен на рейдовую службу с 1790. Разобран в 1810.
 HMS Sandwich (1780) — 24-пушечный вооруженный торговый корабль, бывший Majority. Закуплен флотом в 1780, захвачен французами в 1781.
 HMS Sandwich (1804) — 10-пушечный куттер, закуплен флотом в 1804, продан в 1805.
 HMS Sandwich — 12-пушечная шхуна, закупленная флотом в 1805 как HMS Pitt. Переименована в HMS Sandwich в 1807, разобрана в 1809.
 HMS Sandwich планировался как 74-пушечный линейный корабль 3 ранга. Заложен в 1809, отменен в 1811.
 HMS Sandwich (1928) (L12) — шлюп типа Bridgewater, спущен на воду в 1928, продан на слом в 1946.